Села:
 Шапошникове — Донецька область, Єнакієвська міська рада
 Шапошникове — Донецька область, Шахтарський район
 Шапошникове — Сумська область, Сумський район